The Missing Jewels – film del 1913 diretto da Arthur Hotaling
 The Missing Jewels – film del 1914 diretto da Edmund Lawrence